Pajou ist der Familienname folgender Personen:

 Augustin Pajou (1730–1809), französischer Bildhauer
 Jacques-Augustin-Catherine Pajou (1766–1828), französischer Maler und Sohn des Vorigen
 Augustin-Désiré Pajou (1800–1878), französischer Maler und Sohn des Vorigen